Aceasta este lista cronologică a antrenorilor clubului Dacia Unirea Brăila.

Lista antrenorilor
Doar meciurile oficiale sunt luate în calcul.

Referințe

Legături externe
 Site-ul oficial al clubului 
 Pagina de Facebook
 Site-ul suporterilor brăileni
 Profil pe transfermarkt
 Site-ul Stadionului Municipal

Dacia Unirea Brăila